Prager Vertrag, teils auch Prager Friedensvertrag, steht für:

 Prager Vertrag (1310) zwischen König Heinrich VII. und den Wettinern über deren Rechte in Thüringen 
 Prager Vertrag (1356), Bestätigung der Inkorporation der schlesischen Herzogtümer zur Krone Böhmens und der Hoheitsrechte der Herzöge durch Kaiser Karl IV.
 Prager Vertrag (1531), Erbvertrag Herzog Johanns von Oppeln mit König Ferdinand und Verpfändung der Herzogtümer Oppeln und Ratibor an den Markgrafen Georg den Frommen von Brandenburg-Ansbach
 Prager Frieden (1463), Beendigung des Bayerischen Krieges
 Prager Vertrag (1546) zwischen Kaiser Ferdinand und Kurfürst Moritz von Sachsen über die Abtretung der Bergstädte Platten und Gottesgab an Böhmen
 Prager Vertrag (1549) zwischen Kaiser Ferdinand und Kurfürst Moritz von Sachsen über die gegenseitigen Rechte im böhmischen Teil der ehemaligen Herrschaft Schwarzenberg
 Prager Vertrag (1599) zwischen  Kaiser Rudolf II. und Herzog Friedrich I. von Württemberg über die Ablösung des württembergischen Afterlehns von Österreich
 Prager Vertrag (1617), Abtretung der böhmischen Erbrechte Philipps III. von Spanien an Herzog Ferdinand von Steiermark
 Prager Frieden (1635), Friedensschluss zwischen Kaiser und Reichsständen während des Dreißigjährigen Krieges 
 Prager Vertrag (1764), Grenzvertrag zwischen Bayern und Böhmen
 Prager Frieden (1866), Friedensschluss zwischen Preußen und Österreich über die Beendigung des Deutschen Krieges
 Prager Vertrag (1973) zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakei über die Nichtigkeit des Münchner Abkommens